Morier-Genoud ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Morier-Genoud (* 1934), Schweizer Politiker (SP)
 Philippe Morier-Genoud (* 1944), französischer Schauspieler